Americana (cultura) — conjunto de objetos referentes ao patrimônio cultural dos Estados Unidos
Americanas (Machado de Assis) — livro de poesia publicado em 1875

Gentílicos 
América — continente cujos habitantes são chamados americanos ,-nas
Povo dos Estados Unidos — ou mais usualmente americana(s)

Brasil 
Americana (São Paulo) — município do Brasil
Americanas — empresa de varejo

Clubes esportivos  
Guaratinguetá Futebol Ltda. — que também se chamou Americana Futebol
Americana Basketball — da cidade paulista de Americana
Americana Esporte Clube — da cidade paulista de Americana

Música 
Americana (gênero musical) — amálgama de gêneros musicais regionais dos Estados Unidos
Americana (álbum de Offspring) — de 1998
Americana (vídeo) — de Offspring, lançado em DVD e VHS em 1998
Americana (álbum de Neil Young & Crazy Horse) — de 2012

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de música